Cet article relate le parcours de l'Équipe de Belgique de football lors de la Coupe du monde de football de 1994 organisée aux États-Unis du 17 juin au .

Effectif

Qualification

Groupe 4 
La Roumanie et la Belgique sont qualifiées.

Note : en janvier 1993, la Tchécoslovaquie a été divisée en deux nations indépendantes, la République tchèque et la République slovaque. L'équipe de Tchécoslovaquie qui avait commencé les éliminatoires en septembre 1992 a donc poursuivi et terminé la compétition en 1993 sous la bannière "RTS" (Représentation des Tchèques et des Slovaques).

|}

Matchs de préparation

Phase finale

Premier tour

Groupe F 

La Belgique termine le groupe au troisième rang après avoir pourtant remporté ses deux premiers matchs sur le score de 1-0, face au Maroc puis aux Pays-Bas. La défaite sur le même score contre l'Arabie saoudite, avec notamment l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du monde (Saeed Al-Owairan partant de sa moitié de terrain, slalomant parmi un labyrinthe de joueurs belges pour marquer l'unique but du match) est sans grande conséquence pour les Belges qui assurent leur qualification en figurant parmi les « meilleurs troisièmes ».

Les Pays-Bas devancent l'Arabie saoudite grâce à leur victoire dans le match qui les a opposés.
La Belgique se classe troisième en raison de sa moins bonne attaque.

Huitième de finale 
L'Allemagne défait la Belgique par trois buts à deux. Lors d'une rencontre débridée, les deux équipes marquent très tôt dans le match, Rudi Völler est notamment l'auteur d'un doublé pour l'Allemagne qui inscrit ses trois buts avant la mi-temps.

Source 
 GULDEMONT, Henry. 100 ans de football en Belgique: 1895-1995, Union royale belge des sociétés de football association / Henry Guldemont, Bob Deps. - Bruxelles : Vif éd., 1995. - 1 vol. (312 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm.  (rel.). 
 HUBERT, Christian. De Montevideo à Orlando / Christian Hubert. - Bruxelles : Labor, 1994. - 215 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. Titre de couv. et de dos : "Les Diables rouges : de Montevideo à Orlando". .
 Site de l'URBSFA : actualité de l'équipe de Belgique    
 L'équipe de Belgique sur le site de la FIFA: infos et statistiques    

1994
Belgique
Equipe Coupe monde